Сербы-мусульмане (), также известные как сербы-магометане () — группа этнических сербов, исповедующих ислам, которая является частью религиозной группы мусульман Сербии наравне с представителями других национальностей, исповедующих ислам в стране.

Применение термина 
Термин используется в следующих областях:
 Исследования в области этнографии и истории (сравнительные) для обозначения этнических сербских семей, исповедующих ислам.
 Самоназвание исповедующих ислам жителей Сербии и стран бывшей Югославии.
 Обозначение жителей сербского региона Новопазарский Санджак, исповедущих ислам
 Наименование славяноговорящих мусульман в Косово, Санджаке и частично в Боснии и Герцеговине (используется сербскими националистами, которые считают босняков и горанцев субэтносами, а не отдельными народностями).

История 
Сербы, традиционно придерживающиеся православного христианского вероисповедания, впервые столкнулись с исламом и его влиянием в XIV веке после начала набегов турок на сербские земли (завоевание началось в 1371 году и продолжалось до начала XVI века). В это время прошёл первый процесс исламизации: в некоторых регионах меньшинство приняло ислам по своей воле или по принуждению османских властей. Самым известным представителем сербов-мусульман стал урождённый Байо Ненадич, известный под турецким именем Соколлу Мехмед-паша (1506—1579), Великий визирь Османской империи (1565—1579).

Королевство Югославия

Гайрет 
Организация «» (с 1929 года — Культурное общество сербов-мусульман) была основана в 1903 году и занималась развитием идеи сербской идентичности среди всех славян-мусульман, проживавших в Австро-Венгрии (в основном на территории современной Боснии и Герцеговины). «Гайрет» распространял теорию о том, что славяне-мусульмане Австро-Венгрии — это сербы, которые просто не помнят своё происхождение и корни своих семей. В то время среди боснийских мусульман были три теории об их происхождении, и теория о сербских корнях стала одной из самых распространённых в мусульманской общине на территории Боснии. Организацию запретило Независимое государство Хорватия: уцелевшие члены организации примкнули к югославским партизанам-коммунистам или югославским четникам.

Первая мировая война 
В годы Первой мировой войны в Армии Королевства Сербия несли службу многие мусульмане, которые записывались в войско именно как «сербы». Некоторые из них участвовали в боях на Салоникском фронте, и в архивах упоминаются имена таких сербов-мусульман, как Авдо Хасанбегович (), Шукрия Куртович (), Ибрагим Хаджимерович (), Фехим Мусакадич (), Хамид Кукич () и Решид Куртагич (). Среди пленных боснийских мусульман, воевавших в армии Австро-Венгрии и попавших в сербский плен, также были сторонники вхождения Боснии в состав нового югославянского государства: помимо упомянутых выше Хасанбеговича, Мусакадича, Кукича и Куртагича, упоминаются Азис Сарич (), Алия Джемиджич (), Асим Шеремета () и Ибрахим Хаджиомерович ().

Вторая мировая война 
Сербы-мусульмане участвовали во Второй мировой войне как на стороне партизан Иосипа Броза Тито, так и на стороне югославских войск на родине (четников). Однако в рядах четников было не так много мусульман: одним из самых известных сербов-мусульман был Исмет Поповац, который руководил Мусульманской национальной военной организацией (). В своей резолюции организация называла мусульман «неотъемлемой частью сербства». Также в рядах четников был ветеран Первой мировой Фехим Мусакадич.

СФРЮ 

В Социалистической Югославии все мусульмане, согласно первой переписи населения 1948 года, определялись как «сербы-мусульмане», «хорваты-мусульмане» или «неопределившиеся» мусульмане. Последний вариант стал наиболее распространённым во время переписи. Тем не менее, некоторые мусульмане говорили открыто о своих корнях: о своих сербских корнях говорил писатель Меша Селимович.

Югославские войны 
В ходе попыток мирного разделения Боснии и Герцеговины за включение боснийских земель в состав СР Югославии и за признание живших там босняков гражданами СР Югославии выступал будущий президент Федерации Боснии и Герцеговины , утверждая, что босняки — это «принявшие ислам сербы». Сербская демократическая партия поддерживала инициативу, считая, что босняки должны сблизиться с сербами и продолжить войну против ВС Хорватии и хорватских вооружённых формирований. Политолог Йохен Хипплер отмечал в 1994 году: «Мусульмане — в основном по национальности сербы, хорваты составляют меньшинство, но это не спасло их от массовых убийств со стороны их же земляков, только потому что они были не как они». Сербские националисты в годы войны часто говорили, что боснийские мусульмане — в основном сербы, которые попросту отреклись от христианства.

Перепись населения

В Сербии 
Перепись населения Югославии в 1953 году показала, что на территории Народной Республики Сербии из этнических сербов ислам исповедовали 0,4% населения. По данным переписи 2011 года, таковых насчитывалось 0,04% от представителей сербской нации.

Некоторые представители 
 Авдо Карабегович (1878–1908), боснийский писатель
 Осман Джикич (1879–1912), боснийский писатель
 Смаил-ага Чемалович (1884–1945), боснийский политик и публицист
 Мухамед Мехмедбашич (1886–1943), боснийский революционер
 Мустафа Голубич (1889–1941), четник, позднее деятель Коммунистической партии Югославии
 Смайо Ферович (уп. 1912–13), четник
 Хасан Ребац, писатель
 Шукрия Куртович (1890–1973), писатель
 Исмет Поповац (ум. 1943), четник Югославских войск на родине
 Фехим Мусакадич (ум. 1943), участник Первой мировой войны в составе Армии Сербии, четник Югославских войск на родине
 Мустафа Мулалич, четник Югославских войск на родине
 Мустафа Пашич (ум. 1944), четник Югославских войск на родине
 Алия Коньходжич, четник Югославских войск на родине и писатель
 Меша Селимович (1910–1982), югославский писатель
 Эмир Кустурица (род. 1954), сербский кинорежиссёр (в 2005 году принял православие)

См. также 
 Ислам в Сербии
 Славяне-мусульмане

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сербы
Ислам в Сербии
Обращение в ислам